Le Pont de Londres (London bridge), célèbre pont londonien.
 Le Pont de Londres  est un roman de Louis-Ferdinand Céline paru en 1964.